Ва́хруши — посёлок городского типа в Слободском районе Кировской области России. Административный центр Вахрушевского городского поселения. Носит название Вахрушева Тимофея Анфимовича основателя Вахрушинской кожевенной-обувной фабрики.

География 
В 12 км от города Слободского. В двух километрах от Вахрушей расположена деревня Подсобное хозяйство.

Посёлок стоит при впадении небольшой реки Моховицы в Никулинку.

История 

История посёлка Вахруши берет начало в 12 веке. Исследования этимологии названия Рýбежница (район поселка Вахруши) выявили, что это форматированное временем слово рубёжь, рубиться, биться в бою холодным оружием. Вместе с этим известен исторический факт формирования окраин границ первого вятского поселения. После битвы в районе села Волково в 12 веке удмурты (местные племена) были оттеснены вятичами до района рубежницы, который стал их крайним рубежом — "Рубежницей". В честь этой победы и по сей день ходят в Волковский крестный ход. В 16 веке имеются первые упоминания о самом поселке Вахруши, именуемом тогда Малозавалихинской деревней. Стоит учитывать, что географическое расположение Вахрушей было оптимальным для дальнейшего его развития в более крупный населенный пункт. В результате в 1854 году в Слободском уезде Вятской губернии братьями Вахрушевыми был построен небольшой кожевенный завод. Рядом с заводом появилась жилая застройка. После революции завод вырос до кожевенно-обувного комбината им. В. И. Ленина, вместе с ним вырос посёлок. В 1938 году Вахрушам был присвоен статус посёлка городского типа. В годы Великой Отечественной войны в посёлке располагался эвакогоспиталь № 3956.

Население

Экономика 
В посёлке находятся несколько кожевенно-обувных предприятий, расположенных на территориях промышленной зоны бывшего кожевенно-обувного комбината им. Ленина и поселка Вахруши.

Транспорт 
Вахруши расположены на региональной автодороге  — Слободской — Белая Холуница, в 25 километрах к востоку от Кирова. В 2011 году данный участок вошёл в строящуюся автомагистраль Санкт-Петербург — Екатеринбург.

В посёлке на Котласской дистанции Горьковской железной дороги расположена железнодорожная станция Вахрушево, в  км от станции Киров.

Культура 
В посёлке Вахруши имеется учреждение культурно-досугового типа — МУ «Районный центр культуры и досуга» (ранее — дом культуры пос. Вахруши), находящееся в ведении отдела культуры администрации Слободского района. Работает детская библиотека имени кировской писательницы Елены Станиславовны Наумовой.

Памятники 

В посёлке расположены жилой особняк Тимофея Вахрушева и ансамбль исторических зданий кожевенной-обувной фабрики Вахрушева. Вознесенская церковь.

Люди, связанные с посёлком 
 Вахрушев, Тимофей Анфимович (1799—1862) — основатель вахрушинской кожевенной-обувной фабрики.
 Вахрушев Леонид Петрович (1944—2015) — советский и российский военачальник, генерал-майор.
 Ерастов Олег Александрович (1940—1988) — советский химик-органик, доктор химических наук.
 Герасимов Валентин Васильевич (1947—2011) — заслуженный артист РФ, вокал(баритон), выступал в лучших концертных залах России.
 Наумова Елена Станиславовна (род. 1954) — писатель, поэт, член Союза писателей,  журналист.
 Соловьёв Вячеслав Петрович (род. 1947) — доктор физико-математических наук, научный руководитель Российского федерального ядерного центра РФЯЦ-ВНИИЭФ, лауреат Государственной премии СССР, премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Заслуженный деятель науки РФ. 
 Чекулаев Александр Иванович (род. 1946) — мастер спорта международного класса, конькобежец, трехкратный чемпион Универсиады, призёр чемпионатов СССР, член сборной команды СССР.
 Шилов Виталий Серафимович (род. 1940) — художник. Член СХ СССР с 1973. Монументалист, живописец.  Произведения находятся в музеях, частных собраниях России, США.

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт посёлка
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Кировской области
 ОКАТО

Населённые пункты Слободского района
Посёлки городского типа Кировской области